Gambler (englisch: Spieler) steht für:
 Gambler (Lied), Lied von Madonna (1985)
 Gambler (Musical), Musical von Eric Woolfson (1996), basierend auf dem Roman Der Spieler von Fjodor Dostojewski
 Gambler (1971), indischer Spielfilm von Amarjeet (1971)
 Gambler (2006), dänischer Dokumentarfilm von Phie Ambo (2006)
 an der Börse abschätzig für einen Spekulanten, siehe Spekulation (Wirtschaft)

Siehe auch:
 Gamble (Begriffsklärung)
 The Gambler (Begriffsklärung)